Ма́рфино — село в Володарском районе Астраханской области, административный центр Марфинского сельсовета.

Находится на левом берегу, в дельте реки Волги, в 75 км от областного и в 15 км от районного центра.

История села 
Село первоначально имело наименование «Вшивое». Имеется описание (сказание), объясняющее причину такого наименования.

Плыли в давние времена казачьи струги по Бузану — реке. Притомились гребцы, видят на бугре корчма. Пристали струги к берегу, а хозяйка корчмы Марфа не пускает казаков, как безденежных, но увидев золото и серебро у казаков, встретила их Марфа, угостила и спать положила, да только уснуть казакам не пришлось, она им дала. Тогда и назвали они бугор «Вшивым», а возникшее здесь селение Марфино.

В 1765 году императрица Екатерина II дала согласие на продажу дворянам свободных земель понизовья Волги.

В 1926-1931 и 1944-1963 годах Марфино было центром Марфинского района.

В Астраханском историко-архитектурном музее есть монеты XIV—XV веков, найденные около села Марфино.

Люди, связанные с селом 
 Марков, Александр Сергеевич — советский и российский историк-краевед, родился и вырос в Марфино.

Примечания

Ссылки 
 История муниципального образования

Населённые пункты Володарского района Астраханской области